Шелли Брайс (; родилась 29 июля 1978 года в Отахуху, Новая Зеландия) — новозеландская теннисистка и тренер.
 Победительница 23 турниров ITF (2 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Урождённая Шелли Стефенс в 2005 году вышла замуж за своего давнего бойфренда Джеффа Брайса, сменила фамилию и вскоре родила ему сына Карлоса.

Шелли в теннисе с десяти лет; любимые покрытия — хард и грунт.

Закончив с игровой карьерой уроженка Окленда попробовала тренировать, устроившись в новозеландский Milford Tennis Club и в национальную теннисную федерацию.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (2)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (35)

Победы (21)

Поражения (14)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1978 году
Родившиеся 29 июля
Родившиеся в регионе Окленд
Теннисисты Новой Зеландии
Теннисные тренеры Новой Зеландии
Родившиеся в Новой Зеландии